Эригона ():
 Эригона — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Икария.
 Эригона — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Эгисфа.
 (163) Эригона — астероид, открытый в 1876 году.